Groenewold (carrosseriebouwer), een Hoogezandse carrosseriefabrikant
 Johan Groenewold, een binnenvaartondernemer en bestuurder
 Martin Groenewold, zanger
 Renate Groenewold, schaatsster